

Onomastica
Ruud – ipocoristico olandese del nome proprio di persona Rodolfo

Persone
Asbjørn Ruud – saltatore con gli sci norvegese
Barrett Ruud – giocatore di football americano statunitense
Birger Ruud – saltatore con gli sci e sciatore alpino norvegese
Birk Ruud – sciatore freestyle norvegese
Casper Ruud – tennista norvegese
Christian Ruud – tennista norvegese
Espen Ruud – calciatore norvegese
Joseph Ruud – wrestler statunitense
Roger Ruud – saltatore con gli sci norvegese
Sigmund Ruud – saltatore con gli sci, sciatore alpino e dirigente sportivo norvegese